harnaś – góralski przywódca zbójników 
 Harnaś – marka piwa
 Batalion Harnaś